Irmann ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Irmann (1849–1915), böhmischer Maler und Lithograf, Hochschullehrer der Kunstgewerbeschule Breslau
 Roland Irmann (1891–1973), deutscher Metallurg